Кирхбах () — многозначный термин.

 Кирхбах (Каринтия) — ярмарочная община в Австрии, в федеральной земле Каринтия.
 Кирхбах-ин-дер-Штайермарк — ярмарочная община в Австрии, в федеральной земле Штирия.

Фамилия 
 Кирхбах, Вольфганг (1857—1906) — немецкий писатель.
 Кирхбах, Гуго Эвальд фон (1809—1887) — граф, прусский генерал, участвовал в войнах 1864 и 1866.
 Кирхбах, Гунар (род. 1971) — немецкий гребец-каноист, олимпийский чемпион.
 Кирхбах, Эрнст (1831—1876) — немецкий художник, отец Вольфганга Кирхбаха.

 Кирхбах ауф Лаутербах, Иоганн фон (1858—1920) — австро-венгерский военачальник.